Ива́н Миха́йлович Оболе́нский:
 Оболенский, Иван Михайлович Репня (?—1523) — боярин и воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Оболенский, Иван Михайлович (1853—1910) — херсонский и харьковский губернатор, финляндский генерал-губернатор.